Schoff ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Kent Schoff (1853–1940), US-amerikanische Sozialreformerin
 Otto Schoff (1884–1938), deutscher Maler
 Wilfred H. Schoff (1874–1932), US-amerikanischer Historiker